Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Dowlen e Nduka Odizor che hanno battuto in finale Mark Dickson e Steve Meister 6-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (Campioni)
 Marty Davis /  Chris Dunk (primo turno)

 Mark Dickson /  Steve Meister (finale)
 Sammy Giammalva /  Tony Giammalva (primo turno)
 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Bruce Manson /  David Pate (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1984